Фитоге́нное по́ле (эдасфе́ра) — часть пространства (биотопа), в пределах которой среда приобретает новые свойства под влиянием отдельного растительного организма. Термин предложен советским геоботаником и фитоценологом Алексеем Александровичем Урановым.

Эдасфера состоит из филлосферы, окружающей надземную часть растения, некроподиума — площади поверхности почвы, на которую распространяется опад, и ризосферы — части почвы, заполненной корнями.

Как экологические факторы являются формой влияния среды на растение, так и образование эдасферы является формой влияния растения на среду.

Растения влияют на окружающую среду прямо, выделяя или поглощая различные вещества:
 кислород в процессе фотосинтеза
 углекислый газ в процессе дыхания
 парообразную влагу в ходе транспирации
 жидкую влагу в ходе гуттации
 различные рекреты, секреты и экскреты

Также наблюдается и косвенное влияние растений на среду:
 затенение и понижение температуры пространства под растениями, особенно под крупными деревьями
 изменение механических свойств почвы корнями растений
 образование опада, который, разлагаясь, обеспечивает круговорот веществ в природе

Литература 
 [dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/7616 Фитогенное поле] // Экологический энциклопедический словарь. — Кишинев: Главная редакция Молдавской советской энциклопедии. И. И. Дедю. 1989.
Жукова Л. А. Концепция фитогенных полей и современные аспекты их изучения // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2012. Т. 14. № 1-6. С. 1462-1465.
Горелов А. М. Теория фитогенного поля: становление, современное состояние, перспективы развития// Інтродукція рослин, 2011, № 3. С.10-18 
Горелов А. М. Фитогенное поле и его структура // Вестник Московского государственного областного университета. 2013. № 1. С. 5-10
Черняева Е. В., Викторов В. П. История и современное состояние изучения фитогенных полей // Социально-экологические технологии. 2016. № 1. С. 89-106.

Экология растений